Эдуард Грей, виконт Грей оф Фаллодон (; 25 апреля 1862, Лондон — 7 сентября 1933, Фаллодон, графство Нортумберленд), английский государственный деятель.

Биография 
С 1885 член парламента от Либеральной партии.

В 1892—1895 заместитель министра иностранных дел, в 1905—16 министр иностранных дел.

Сторонник активной внешней политики и колониальной экспансии. Заключил соглашение с Россией, способствовавшее оформлению Антанты. Политика, проводимая Греем фактически содействовала подготовке и развязыванию Первой мировой войны 1914—1918.
В частности, именно переговоры Грея с послом Германии К.фон Лихновским и послом России А. К. Бенкендорфом способствовали тому, что локальный австро-сербский конфликт 1914 г. приобрел сначала европейский, а затем и мировой масштаб.

Примечания 

Послы Великобритании в США
Министры иностранных дел Великобритании
Выпускники Оксфордского университета
Воспитанники Баллиол-колледжа
Греи
Члены парламента Соединённого королевства (1885—1886)
Члены парламента Соединённого королевства (1886—1892)
Члены парламента Соединённого королевства (1892—1895)
Члены парламента Соединённого королевства (1895—1900)
Члены парламента Соединённого королевства (1900—1906)
Члены парламента Соединённого королевства (1906—1910)
Члены парламента Соединённого королевства (1910)
Члены парламента Соединённого королевства (1910—1918)
Члены Лондонского королевского общества (статут 12)
Канцлеры Оксфордского университета